Джованни Марради (), 17 апреля 1952, Алессандрия, Италия — композитор и пианист из Италии

Биография 
Родился в 1952 году в городе Алессандрия в семье знаменитого итальянского музыканта и дирижёра Альфредо Марради, Джованни с пяти лет начинает изучение музыки. Когда его семья переехала из родной Италии в Бейрут (Ливан), где его отцу была предложена работа дирижёра, Джованни было восемь лет. Он начал изучать композицию под руководством Михаила Кескинова в российской Консерватории в Бейруте.

Вскоре Джованни покинул Бейрут, путешествуя из города в город, по всей Европе, устраивался на работу, везде, где только его брали, почти ничего не зарабатывая. В 1984 году он переезжает в Лас-Вегас где начинает свою успешную карьеру музыканта.

В 1998 году Джованни начал сотрудничество с «Atlantic Records», где дебютировал с альбомом «Destiny» в начале следующего года. Джованни Марради записал более 120 альбомов, разошедшихся миллионными тиражами по всему миру. На сегодняшний день Джованни продал миллионы дисков по всему миру. Последний релиз «Потому что я тебя люблю» выиграл премию «Лучший New Age CD года» в Испании в 2010 году.

Дискография

CD 

 1992 — Boleros
 1992 — Boleros — Vol.II
 1992 — Broadway Themes
 1992 — Promises
 1993 — Secrets
 1993 — Giovanni Plays The Beatles Love Songs (2 CD)
 1993 — Piano Masterpieces
 1993 — What If
 1995 — Come Back To Me
 1995 — Serenity
 1995 — Together
 1996 — Passion
 1997 — Always
 1997 — Christmas With Giovanni (Vol.1)
 1997 — Feelings
 1997 — Homenaje A Julio Iglesias
 1997 — Music From The World
 1997 — Music From The World — Vol.II
 1998 — Always & Forever
 1998 — Falling In Love
 1998 — Destiny
 1999 — Classic Nights
 1999 — Eternally
 1999 — Gracefully
 1999 — Latin Lovers
 1999 — Lover’s Rendezvous — 3 CD
 1999 — Romantically Yours
 1999 — The Best of Giovanni (2 CD)
 2000 — Around The World Vol.1
 2000 — Around The World — Vol.2
 2000 — Around The World Vol.3
 2000 — Broadway Romance
 2000 — My Valentine — 2 CD
 2001 — Remember When
 2002 — Alone
 2002 — Cinema Romance
 2002 — Classical Moods
 2002 — Colors Of Music
 2002 — Destiny
 2002 — Dreams
 2002 — Dreams Nature & Music
 2002 — Forever
 2002 — Mystique
 2002 — Moonlight Sonata
 2002 — Mountain Breeze
 2002 — Nocturnes
 2002 — Romantique
 2002 — The Way We Were
 2002 — Treasures Of Time
 2003 — Live From Las Vegas
 2004 — Favorite Love Songs — Vol.1
 2004 — Favorite Love Songs — Vol.2
 2004 — Favorite Love Songs — Vol.3
 2004 — For You
 2004 — Return To Me
 2005 — French Classics
 2005 — Love Letters
 2005 — Passionate Piano
 2005 — Winter Moods
 2006 — Italian Love Songs
 2007 — Latin Moods
 2007 — Television Classics
 2008 — Romantico
 2008 — The Best Of Giovanni (3 CD)
 2010 — Because I Love You
 2010 — Christmas Classics — Vol.1
 2010 — Christmas Classics — Vol.2
 2010 — Christmas Classics — Vol.3
 2010 — Gift Of Love
 2010 — Gift Of Christmas
 2010 — Gift Of Christmas — Vol.2
 2010 — Gift Of Christmas — Vol.3
 2010 — Have A Romantic Christmas
 2010 — Have A Romantic Christmas — Vol.2
 2010 — Joy Of Christmas 1
 2010 — Joy Of Christmas 2
 2010 — Joy Of Christmas 3
 2010 — Merry Christmas 1
 2010 — Merry Christmas 2
 2010 — Merry Christmas 3
 2010 — Romantico
 2010 — Softly
 2011 — The Giovanni Holiday Collection — A Merry, Merry Christmas To You!
 2012 — Solo Piano — Broadway Themes II
 2012 — Sospiro
 2012 — Because I Love You

DVD 
 2004 — Giovanni Live From Las Vegas
 2006 — Timeless

Ссылки 
 Официальный веб-сайт

Примечания